„Вечери в Антимовския хан“ е български 2-сериен телевизионен игрален филм (драма) от 1988 година на режисьора Павел Павлов, по сценарий на Людмила Андровска. Оператор е Иван Варимезов. Музиката е на Георги Генков. Създаден е по мотиви от разказите в сборника „Вечери в Антимовския хан“ на Йордан Йовков.

Серии 
 1. серия – 65 минути
 2. серия – 61 минути.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 Вечери в Антимовския хан в сайта на Българската национална телевизия
 
 

Български филми
Български сериали
Български филми от 1988 година
Български исторически филми
Филми на Павел Павлов
Йордан Йовков